Карло Инноченцо Карлоне или Карлони (; ) — итальянский художник и гравер, особенно активно работавший в Германии.

Биография 
Он был уроженцем Скария, недалеко от Комо, в Ломбардии, но, возможно, происходил из семьи Карлони генуэзских художников. Он был сыном скульптора, но предпочел живопись и был отдан под опеку Джулио Квальо Младшего. Впоследствии, он также обучался у Джованни Баттиста Коломбы. После этого он учился в Венеции и Риме у Франческо Тревизани до 23 лет, когда он посетил Германию, где оставил работы маслом и фресками в Людвигсбурге, Пассау, Линце, Бреслау, Праге и Вене.

Он писал большие декоративные циклы для дворцов в Вене, Праге и Южной Германии. Например, Карлоне известен тем, что расписал потолочные изображения в дворцовом комплексе Бельведер. Его Прославление святых Феликса и Адавкта (1759-1761) было заказано для купола церкви Сан-Феличе-дель-Бенако на озере Гарда.

Он умер в Комо в 1775 году.

Работы 
Как гравер он оставил следующие пластины, в основном из своих собственных композиций:
 Зачатие Богородицы.
 Святое семейство, со святым Иоанном, целующим ноги Иисуса.
 Святой Карл Борромео встречает больного чумой.
 Смерть святого.
 Аллегорическая тема изобилия, для потолка.
 Фигура с короной, еще один сюжет для потолка.
 Группа детей с корзиной цветов.

Примечания

Ссылки 
 

Художники-фрескисты
Гравёры Италии
Художники Италии XVIII века